Kollányi Ágoston (1913–1988) Kossuth-díjas rendező
 Kollányi Ágoston (1947) rendező, előbbi fia